Lapeyrère steht für:
 Lapeyrère, französische Gemeinde im  Département Haute-Garonne
 Lapeyrère-Bucht, Bucht der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Personen:
 Auguste Boué de Lapeyrère (1852–1924), französischer Konteradmiral

Siehe auch:

 Lapeyre (Begriffsklärung)